Gemaal De Hoekse Molen, een gemaal in de Lopikerwaard
Hoekse Molen, een molenrestant in Zevenbergschen Hoek